Солунские братья может означать:

 «Солунские братья» — общепринятое прозвище братьев Кирилла и Мефодия.
 «Солунские братья» (, 1978—1979) — роман-трилогия болгарского писателя Слава Христова Караславова (русскоязычное издание 1987 года вышло под названием «Кирилл и Мефодий»)
 «Солунские братья» (1989) — фильм о миссии Кирилла и Мефодия в Великой Моравии.